Het ATP-toernooi van Montpellier 2010 (met de officiële naam Open Sud de France 2010) werd van 25 tot en met 31 oktober 2010 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er erd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Park&Suites Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2010